Песча́ный Брод () — село в Добровеличковском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 2967 человек. Почтовый индекс — 27037. Телефонный код — 5253. Занимает площадь 7,662 км². Код КОАТУУ — 3521785301.

Известные люди 
В селе родились:

 Чолпан Петр Филиппович-физик, преподаватель Киевского Государственного Университета им.Т.Г.Шевченко.
 Галина Кузьменко — жена Нестора Махно.
 Людмила Чижова — поэтесса.
 Василий Мациевич — Герой Советского Союза.

Местный совет 
27037, Кировоградская обл., Добровеличковский р-н, с. Песчаный Брод, ул. Дзержинского, 29

Ссылки 
 Песчаный Брод на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Добровеличковского района